Der 7,5-km-Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 15. Februar im Biathlonstadion Nozawa Onsen ausgetragen. Es gingen insgesamt 64 Athletinnen aus 24 Nationen an den Start.

Die Athletinnen absolvierten drei Runden über 2,5 Kilometer. Es gab ein Stehen- und ein Liegend-Schießen. Für jeden geschossenen Fehler mussten die Athletinnen eine Strafrunde über 150 Meter zurücklegen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Sprint (Frauen)